El término Abzac puede referirse a:

 Abzac, comuna en Charente,  Francia.
 Abzac, comuna en Gironda,  Francia.